ClarisWorks  – dawny pakiet zintegrowany dla systemów Macintosh i Windows, opracowany przez firmę Claris, który zawierał procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazę danych, program rysunkowy i narzędzia komunikacyjne.

Gdy firma Claris została przejęta przez Apple Computer, ClarisWorks zostały zastąpione przez pakiet AppleWorks, który był sprzedawany oddzielnie, a także jako standardowe oprogramowanie OEM-owskie w takich maszynach, jak iMac, iBook czy eMac.

Obecnie ich następcą jest pakiet Apple iWork.

Linki zewnętrzne 
Witryna AppleWorks

Pakiety biurowe